Алексе́й Серге́евич Цветко́в:
 Цветков, Алексей Сергеевич (1924—2009) — советский и российский скульптор-анималист.
 Цветков, Алексей Сергеевич (DJ ЦветкоFF; род. 1978) — российский композитор, продюсер.
 Цветков, Алексей Сергеевич (род. 1981) — российский хоккеист.